Ubi Primum (1740) – encíclica del papa Benet XIV sobre els deures dels bisbes com a pastors
 Ubi Primum (1823) – encíclica del papa Lleó XII en assumir el seu pontificat
 Ubi Primum (1847) – encíclica del papa Pius IX dirigida als caps dels ordes religiosos sobre la disciplina en la religió
 Ubi Primum (1849) – altra encíclica del papa Pius IX on demanava opinió als bisbes sobre la definició del dogma de la Immaculada Concepció de Maria

Pàgines de desambiguació